Die Saison 2018/19 war die 26. Spielzeit der französischen Ligue Nationale de Basket Pro A, der höchsten Spielklasse im französischen Vereinsbasketball der Herren. Es war die insgesamt 97. Meisterschaft im französischen Basketball der Herren und die 32. Meisterschaft seit Gründung der Ligue Nationale de Basket (LNB). Die Hauptrunde startete am 21. September 2018 und endete im Mai 2019 mit dem 34. und letzten Spieltag. Die Play-off-Finalrunde um die Meisterschaft dauerte bis Juni 2019.

Als Titelverteidiger startete Le Mans Sarthe Basket in die Saison. Mit Le Mans, Strasbourg IG, JDA Dijon und Nanterre 92 traten vier Vereine in der Basketball Champions League 2018/19 an. Zudem starteten mit ASVEL Lyon-Villeurbanne, Limoges CSP und AS Monaco drei Teams im EuroCup 2018/19.

Aufsteiger zur Saison 2018/19 war die Mannschaft von Fos Provence Basket, die erstmals an der ersten französischen Liga teilnahmen. Boulazac Basket Dordogne durfte trotz sportlichen Abstiegs in der LNB Pro A verbleiben, da keiner weiteren Mannschaft aus der LNB Pro B eine Lizenz erteilt wurde.

Französischer Meister wurde ASVEL Lyon-Villeurbanne, die sich in der Finalserie gegen AS Monaco mit 3:2-Siegen durchsetzten. Für Lyon-Villeurbanne war es der insgesamt 19. Meisterschaftsgewinn.

Mannschaften

Tabelle 

in Klammern: M = Meister der Vorsaison / P = Pokalsieger der Vorsaison / A = Aufsteiger zu dieser Saison

Playoffs 2018/19

Weblinks 
 Ligue Nationale de Basket – Startseite – offizielle Webseite der LNB

2018/19
Basketballsaison 2018/19